Rashōmon – główna brama miejska w Heijō-kyō 
 Rashōmon – opowiadanie Ryūnosuke Akutagawy z 1915 roku
 Rashōmon – film Akiry Kurosawy z 1950 roku na motywach opowiadania Akutagawy
 Rashomon – sztuka teatralna z 1959 roku autorstwa Fay i Michaela Karinów na podstawie filmu; sztuka z 2000 roku na podstawie opowiadania Akutagawy
 Rashomon – amerykańskie filmy telewizyjne z lat 1960 i 1961, oparte na filmie i opowiadaniu
 Rashomon – opera Alejandra Viñao z 1997 roku, oparta na filmie Kurosawy
 Rashomon Gate: A Mystery of Ancient Japan – powieść I. J. Parkera z 2002 roku
 efekt Rashōmona – termin z zakresu psychologii, określający sytuację, w której trudno jest stwierdzić, na podstawie rozbieżnych zeznań, która osoba mówi prawdę